Hisham Tawfiq
 Tawfiq Ali
 Taufik Zi’ad